Esta lista de primeiros-ministros do Djibouti compreende as seis pessoas que exerceram a chefia do Governo desde a independência da França a 27 de junho de 1977 até à atualidade.
O atual primeiro-ministro do Djibouti é Abdoulkader Kamil Mohamed desde de 2013.

Primeiros-ministros

Ver também 
 Lista de presidentes do Djibouti

Primeiros-ministros do Djibouti
Listas do Djibouti